Загото́вка або загото́вка ви́робу у різних виробництвах напівпродукт, предмет праці, який призначений для виготовлення готового виробу.

 Заготовка деталі — предмет виробництва з якого при подальшій обробці шляхом зміни форми, розмірів, властивостей поверхні та (чи) матеріалу отримують виготовляють деталь.
 Заготовка у металургії — проміжний продукт металургійного виробництва, одержаний електролізом, литтям або пластичним деформуванням і призначений для подальшого металургійного перероблення в готовий виріб.
 Заготовка з деревини — пилопродукція, що за розмірами та якістю відповідає виготовленим з неї деталям та виробам з припусками на обробку та усушування.
 Заготовка для паяння — деталь-форма, розміри та поверхня якої підготовлені до паяння.

Примітки